Benito Martínez puede referirse a:

Benito Martínez: militar argentino entre los siglos XVIII y XIX.
Benito Martínez: nombre real del cantante Bad Bunny.
Benito Martínez Gómez Gayoso: gramático español del s. XVIII.
Benito Martínez Abogán: supercentenario cubano.